Underdog es un anglicismo que puede referirse a:

 Underdog, un participante en una pelea, conflicto, o juego que tiene pocas posibilidades de ganar; 
 Underdog, una serie de televisión animada estadounidense de 1964; 
 Underdog, una película estadounidense de 2007 basada en la serie de televisión animada del mismo nombre; 
 The Underdog EP, segundo EP de la banda de pop punk y rock alternativo estadounidense Yellowcard; o
 The Underdogs, un dúo estadounidense de R&B y Pop.
 Underdog, canción de la banda británica You Me at Six (2010).